Nicolay est un patronyme :

 Adolphe Nicolay (1923-?), Toussaint Nicolay (né en 1932), et Jean Nicolay (1937-2014), une fratrie de trois joueurs de football belges ;
 Fernand Nicolaÿ (1848-1922), avocat et essayiste français ;
 Francis Nicolay (1944-2002), joueur de football belge ;
 Pierre Nicolaÿ (1918-2005), vice-président du Conseil d'État, petit-fils de Fernand Nicolaÿ ;
 Famille von Nicolay, dont notamment :
 Ludwig Heinrich von Nicolay (1737-1820), poète, dramaturge, précepteur et secrétaire particulier de l'empereur Paul  et président de l'Académie impériale des sciences de Russie|Académie des sciences de Saint-Pétersbourg ;
 Alexandre Pavlovitch von Nicolay (1821-1899), ministre de l'éducation de l'empire russe (1881-1882).
 Bénédict de Vassalieu dit Nicolay (15..-16..), topographe et  auteur d'un plan de Paris

Nicolay est un prénom, variante du prénom Nicolas :
 Nicolay Valuev (né en 1973), boxeur russe

Voir aussi 
  et sa variante Nicolaï, dont :
 Famille de Nicolaï (ou Nicolay) une famille de l'aristocratie française ;
 Nicolas de Nicolay (1517-1583), soldat et géographe français.